Ernst Vaterlaus (1891-1976), Zwitsers wiskundige, onderwijzer en politicus
 Susy Vaterlaus (1932-), Zwitserse zwemster

Zwitserse achternaam